Ez a lap a Los Angeles legjobbjai című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

1.évad (2019)

2.évad (2020)

További információk
 

Televíziós sorozatok epizódlistái